El nombre Juan Carlos Silva puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Juan Carlos Silva Aldunate, político chileno.
 Juan Carlos Silva Bocanegra, dibujante y escritor peruano.
 Juan Carlos Silva Maya, futbolista mexicano.
 Jean Carlos Silva Rocha, futbolista hispano-brasileño.